Ха́йду может означать:

Фамилия 
Хайду () — венгерская фамилия, означающая «погонщик скота» или «гайдук»:

 Хайду, Дьюла — венгерский гребец-байдарочник.
 Хайду, Патти (род. 1966) — канадский политик.
 Хайду, Петер (1923—2002) — венгерский самоедолог.
 Айду, Этьенн (, урождённый Иштван Хайду; 1907—1996) — французский скульптор, график, художник книги венгерского происхождения.

Топоним 
 Хайду — комитат Венгерского королевства.

Монгольское имя 
 Хайду (? — ок. 1301) — монгольский правитель.
 Хайду — легендарный первый вождь всех монголов.